A Trip to the Moon – cortometraggio del 1914 diretto da Vincent Whitman
A Trip to the Moon – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Peter Pan Film Corp.